Mohsin Harthi (17 de julho de 1976) é um ex-futebolista profissional saudita, defensor.

Carreira 
Mohsin Harthi fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999